SN 2008D — звезда, вспыхнувшая сверхновой в галактике NGC 2770, которая находится в созвездии Рыси.

9 января 2008 года орбитальный телескоп Swift зарегистрировал источник мощного рентгеновского излучения в спиральной галактике NGC 2770, находящейся на расстоянии около 88 миллионов световых лет от нас. Данная вспышка была порождена ударной волной от взрыва сверхновой — это первый случай, когда удалось зарегистрировать событие на раннем этапе вспышки сверхновой. Открытие объединило усилия астрономов по всей планете, для изучения SN 2008D было задействовано множество наземных и орбитальных обсерваторий. Телескоп Чандра сделал снимок спустя 10 дней после вспышки: на фотографии видны 4 источника рентгеновского излучения. Слабое красное пятно справа вверху является SN 2008D, три остальных к нему отношения не имеют.

См. также 
 Список сверхновых 2008 года
 NGC 2770
 Список остатков сверхновых

Ссылки 
 На сайте рентгеновского телескопа Чандра
 Астрономическая база данных SIMBAD

Сверхновые типа Ib
Рысь (созвездие)
NGC 2770
Астрономические объекты, открытые в 2008 году